Сілхе́т-Сада́р (, ) — одна з 11 упазіл зіли Сілхет регіону Сілхет Бангладеш, розташована у західному центрі зіли.

Населення — 881 760 осіб (2008; 554 412 в 1991).

Адміністративний поділ 
До складу упазіли входять 18 вардів:

Примітки

Посилання 
 Статистичні дані за 1991 рік
 Перелік упазіл Бангладеш (колір літер збігається з кольором фону сторінки сайту, тому потрібно текст виділяти)

Упазіли Бангладеш
Сілхет (регіон)